Шнеберг () — ярмарочная община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Мильтенберг. Население составляет 1798 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 16,60 км². Официальный код — 09 6 76 156.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии